Lancia Zeta 12/15HP, een personenauto die door Lancia geproduceerd werd van 1912 tot 1914
 Lancia Z, een personenauto die door Lancia geproduceerd werd van 1995 tot 2002